Guanaguana peut désigner :

Toponymes

Guanaguana : l'une des sept divisions territoriales dont l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 Guanaguana : capitale de la paroisse civile de Guanaguana de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme